Der Europapokal der Landesmeister für Frauen 1964/65 war die 5. Auflage des Wettbewerbes. Im Finale siegte überraschend der HG Kopenhagen gegen den ungarischen Verein Spartacus Budapest.

 Die Mannschaft von Frigg Oslo verzichtete auf das Rückspiel gegen HG Kopenhagen.

Weblinks 
http://todor66.com/handball/Euro_Cups/Women_CC_1965.html

Handball-Europapokal (Frauen)
Handballsaison 1964/65